Presidente Castelo Branco steht für:

 Humberto Castelo Branco (1897–1967), brasilianischer General und Politiker, Präsident 1964 bis 1967
 Presidente Castelo Branco (Paraná), Gemeinde in Brasilien
 Presidente Castelo Branco (Santa Catarina), Gemeinde in Brasilien